Písečná est un toponyme qui peut désigner :

Písečná, une commune du district de Frýdek-Místek, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Písečná, une commune du district de Jeseník, dans la région d'Olomouc ;
 Písečná, une commune du district d'Ústí nad Orlicí, dans la région de Pardubice.

Homonymie de localités en  Tchéquie